Chmielnik – città polacca del Voivodato della Santacroce
 Chmielnik– comune polacco del Voivodato della Precarpazia
 Chmielnik (oggi Chmil'nyk) – città ucraina